

Toponymes

Los Santos, une municipalité du département de Santander, en Colombie.

Los Santos, une commune espagnole de la communauté autonome de Castille-et-León.

Los Santos, une province du Panama ;
 Los Santos, un district au Panama.

Autre 
 Los Santos, une ville fictive dans la série de jeux vidéos Grand Theft Auto, présente notamment dans Grand Theft Auto: San Andreas et Grand Theft Auto V.